Plaats in Indonesië
 Ulee Tanoh (Julok), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ulee Tanoh (Lhoksukon), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Tanoh (Tanah Pasir), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh